Evangelische Kirche Assenheim steht für:
 Evangelische Kirche Assenheim (Niddatal), Hessen
 Evangelische Kirche (Hochdorf-Assenheim), Rheinland-Pfalz